małpka – potocznie aparat kompaktowy
 małpka – potocznie 100 bądź 200 ml wódki
 małpka – potoczna nazwa symbolu @
 Małpka Express – nieistniejąca polska sieć sklepów spożywczo-monopolowych